Miejscowości w USA:
 Dansville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Dansville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Dansville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
Gminy w USA:
 Dansville (ang. Dansville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben